Натуральне число 1103
 1103 рік до нашої ери
 1103 рік нашої ери